Francesco Borgia (Francisco de Borja y Aragón, 1510-1572) – gesuita, canonizzato da papa Clemente X nel 1670
 Francesco Borgia (Francisco de Borja y Navarro de Alpicat, 1441-1511) – vescovo di Teano e poi di Cosenza, creato cardinale da papa Alessandro VI nel 1530
 Francesco Borgia (Francisco Borja) – nipote del precedente Francisco de Borja y Navarro de Alpicat e vescovo di Teano dal 1508 al 1531
 Francisco de Borja y Aragón (1581-1658) – scrittore spagnolo e viceré del Perù